

Persone 
 Daniel Huber (1768-1829) – matematico e astronomo svizzero
 Daniel Huber (1993) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
Huber – pagina di disambiguazione